Baureihe 02 steht unter anderem für:

 DR-Baureihe 02, Einheits-Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 DR-Baureihe 02.1, Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn nach Herabsetzung des Druckes, siehe DR-Baureihe 04
 DR H 02 1001, Hochdruck-Versuchslokomotive
 DR 02 0201-0, Schnellzuglokomotive DR 18 201 im EDV-Nummernsystem
 DR 02 0314-1, Schnellzuglokomotive DR 18 314 im EDV-Nummernsystem, siehe Badische IV h#18 314
 BDŽ-Baureihe 02, Einheits-Schnellzuglokomotiven der Bulgarischen Staatsbahn
 BMW 02, Mittelklassefahrzeuge von BMW